

Lokalizacje

Niemcy 
 Garching an der Alz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Garching bei München – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium
 Garching – stacja metra monachijskiego w Garching bei München